Betto ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Betto (* 1987), italienische Triathletin
 Fabio Betto (* 1972), italienischer Baseballspieler
 Frei Betto (Carlo Alberto Libano Christo; * 1944), brasilianischer Dominikaner und Theologe

Betto ist das Cognomen folgender Personen:
 Flavius Betto, römischer Centurio

Bettō steht für:
 Bettō, buddhistischer Ehrentitel, siehe Geistlicher Rang in Japan